Открытый чемпионат Мексики по теннису 2023 (англ. 2023 Abierto Mexicano Telcel) — ежегодный профессиональный теннисный турнир. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP 500 с призовым фондом 2 миллиона долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар. В 2023 году турнир состоялся с 27 февраля по 5 марта в Акапулько (Мексика) на хардовых кортах местного Fairmont Acapulco Princess.

Общая информация

Победители турнира

Распределение рейтинга

Призовой фонд

Посев игроков

Мужской одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 17 февраля 2020
Теннисисты, получившие wild card:
  Родриго Пачеко Мендес
  Бен Шелтон
  Фелисиано Лопес
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Гидо Андреоцци
  Якопо Берреттини
  Таро Даниэль
  Ник Чаппелл
Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL):
  Элиас Имер
  Лучано Дардери

Мужской парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 18 февраля 2019

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

2023
Теннис
2023 год в теннисе
Февраль 2023 года
Март 2023 года